Персоналии:
 Чжоу Пэн (р.1989) — китайский баскетболист.
 Чжоу Пэн (род. 1983) — китайский каноист.
 Са Диндин (Чжоу Пэн) (род. 1983) — китайская певица.